

Села:
 Карпилівка — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Карпилівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Карпилівка — Житомирська область, Коростенський район
 Карпилівка — Житомирська область, Звягельський район
 Карпилівка — Київська область, Вишгородський район
 Карпилівка — Полтавська область, Лубенський район
 Карпилівка — Рівненська область, Дубенський район
 Карпилівка — Рівненська область, Рівненський район
 Карпилівка — Рівненська область, Рокитнівська селищна громада
 Карпилівка — Рівненська область, Клесівська селищна громада
 Карпилівка — Сумська область, Охтирський район
 Карпилівка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Карпилівка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Карпилівка — Чернігівська область, Срібнянський район

Села:
 Карпилівка () — Мінська область, Логойський район
 Карпилівка () — Мінська область, Червенський район, Валевачівська сільська рада
 Карпилівка () — Мінська область, Червенський район, Колодезька сільська рада